Шамалган — название населенных пунктов в Казахстане:

 Шамалган (до 2017 г. — Ушконыр) — село в Карасайском районе Алма-Атинской области.
 Шамалган (до 1995 г. — Чемолган) — до 2019 г. название села Жибек Жолы в Карасайском районе Алма-Атинской области.